Pillat ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Pillat (1891–1975), österreichischer Augenarzt
 David Maryanayagam Swamidoss Pillat (1905–1969), indischer Ordensgeistlicher, Bischof von Vellore
 Jutta Pillat (* 1943), deutsche Schriftstellerin